Symonenko ist der Familienname folgender Personen:

 Petro Symonenko (* 1952), ukrainischer Politiker
 Walentyn Symonenko (* 1940), ukrainischer Politiker
 Wassyl Symonenko (1935–1963), ukrainischer Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Simonenko